Дарси Кемпер (; ) — канадский хоккеист, вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», чемпион мира 2021 года, был выбран для участия в Матче всех звёзд НХЛ 2020 года, но пропустил его из-за травмы. Выбран на Драфте НХЛ 2009 года в 6-м раунде под общим 161-м номером клубом «Миннесота Уайлд». Первым среди вратарей в истории НХЛ сделал результативный пас в овертайме финала Кубка Стэнли. Обладатель Кубка Стэнли 2022 года.

Игровая карьера 
Провёл три сезона в «Ред-Дир Ребелз», выиграв Дел Уилсон Трофи в сезоне 2010/2011 как лучший вратарь Западной хоккейной лиги (WHL), а также стал лучшим вратарём года Канадской хоккейной лиги (CHL) с 45 победами при коэффициенте надёжности 1,86 и проценте отражённых бросков 93,3.

26 мая 2011 года Кемпер подписал трёхлетний контракт начального уровня с «Миннесота Уайлд», которая выбрала его на Драфте НХЛ 2009 года в 6-м раунде под общим 161-м номером. 13 октября 2011 года он был отдан в аренду в клуб Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Онтарио Рейн». Позже, 12 ноября 2011 года, «Миннесота» вернула Кемпера в своё расположение.

Кемпер был вызван в основу «Миннесоты» 12 февраля 2013 года, после того, как тогдашний запасной вратарь Джош Хардинг заявил, что у него появились симптомы болезни из-за осложнений от лечения рассеянного склероза, а стартовый вратарь команды Никлас Бэкстрём также не мог принять участие в матче. Пять дней спустя, 17 февраля, Кемпер сделал 29 сейвов при 31 броске и одержал свою первую в карьере победу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) над «Детройт Ред Уингз».

1 мая 2013 года Кемпер снова был вызван в «Миннесоту» в качестве дублёра Джоша Хардинга, который начинал игру из-за травмы Никласа Бэкстрёма. 7 мая Кемпер дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли, заменив Хардинга, который получил травму левой ноги в первом периоде игры против «Чикаго Блэкхокс».

В плей-офф следующего сезона, Кемпер вышел в стартовом составе в третьей игре четвертьфинального матча Западной конференции против «Колорадо Эвеланш», заменив в основе Илью Брызгалова. Кемпер оформил в этой игре шатаут и продолжал выходить в старте до тех пор, пока не получил травму в третьем периоде седьмой игры той же серии. Брызгалов снова вернулся в основу и ему засчитали победу в овертайме той игры. Следующий сезон Кемпер начал как основной вратарь «Миннесоты»: Брызгалов ушёл, а Хардинг не смог играть. Однако, когда «Миннесота» выменяла Девана Дубника, тот сразу же стал основным. Кемпер и Бэкстрём завершили сезон деля место дублёра Дубника.

1 июля 2017 года, покинув «Миннесоту» в качестве свободного агента, Кемпер подписал годовой контракт на $ 650 тыс с «Лос-Анджелес Кингз». В сезоне 2017/2018 Кемпер преуспел в резервной роли в составе «Лос-Анджелеса», одержав 10 побед в 19 матчах.

21 февраля 2018 года Кемпер был обменян в «Аризона Койотис» на вратаря Скотта Уэджвуда и нападающего Тобиаса Ридера, подписав с клубом двухлетний контракт на $ 3,7 млн. Основной вратарь «Аризоны», Антти Раанта, был травмирован большую часть сезона 2018/2019, а Кемпер провёл 55 игр (рекордное количество матчей в карьере), одержав в них 27 побед.

2 октября 2019 года «Аризона» продлила с Кемпером контракт на два года на $ 9 млн.

28 июля 2021 года Кемпера обменяли в «Колорадо Эвеланш» на выбор в первом раунде драфта НХЛ 2022 года, условный выбор в третьем раунде в 2024 года и на защитника Конора Тимминса.

23 июня 2022 года Кемпер первым среди вратарей в истории НХЛ сделал результативный пас в овертайме финала Кубка Стэнли .

27 июня 2022 года выиграл Кубок Стенли в составе «Колорадо Эвеланш».

Международная карьера 
В составе сборной Канады Кемпер участвовал, как основной вратарь, в Чемпионатах Мира 2018 (4-е место) и 2021 годов (1-е место).

Статистика

Клубная

Международная

Достижения

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Хоккеисты Канады
Игроки «Спокан Чифс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Онтарио Рейн»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Айова Уайлд»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Тусон Роудраннерс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»